Анто́н Шалль (; 22 июня 1907, Вена, Австро-Венгрия — 5 августа 1947, Цюрих, Швейцария) — австрийский футболист, нападающий.

Адмира 
В «Адмиру» Шалль пришёл в восемнадцать лет. В первом сезоне провел всего 10 матчей и забил семь голов. В следующем году «Адмира» впервые в своей истории становится чемпионом Австрии, а Шалль становится лучшим бомбардиром. В сезоне 1927/28 — чемпион, обладатель Кубка Австрии и лучший бомбардир чемпионата (36 забитых мячей).. В целом за первые семь лет Шалль становится лучшим бомбардиром пять раз, при этом забивая более одного мяча за игру. Один из лучших матчей в клубной карьере — финал Кубка Австрии 1934 года против «Рапида» . За пять минут (с 24-й по 28-у) забил три мяча. Окончательный счет встречи (8:0). В последние годы футбольной карьеры сменил амплуа, стал защитником.

Сборная Австрии 
В сборной Австрии дебютировал 20 марта 1927 года. Команда потерпела поражение от сборной Чехословакии (1:2). В следующем поединке, со сборной Бельгии, забил свои первые два гола за главную команду страны. В первые четыре года в составе сборной провел всего пять матчей. С 1931 года входил в основу нападения сборной Австрии — знаменитого как «вундертим»: Карл Цишек — Фридрих Гшвайдль — Маттиас Синделар — Антон Шалль — Адольф Фогль. Из 15-ти матчей «вундертима» (1931—1933) Шалль провел 13 матчей и забил 19 голов (у Синделара — 16 забитых мячей). Участвовал в венском поединке со сборной Шотландии, который считается днем рождения «чудо-команды». В ворота сборных Венгрии и Бельгии забивал по четыре мяча. В 1932 году в Лондоне провел один из лучших своих матчей, против сборной Англии. В ноябре 1933 года в Глазго установил рекорд результативности в сборной Австрии — 25 забитых мячей. На чемпионате мира 1934 года Антон Шалль и Йохан Хорват поочередно играли на одной позиции. Основное время против сборной Франции завершилось вничью (1:1). На третьей минуте дополнительного времени Шалль вывел австрийцев вперед, потом Йозеф Бицан забил ещё один гол и Австрия вышла в следующий круг соревнований. В полуфинале, против итальянцев, Антон Шалль сыграл последний, 28-й матч за сборную Австрии.

Матчи Шалля за сборную Австрии 

Итого: 28 матчей / 27 голов; 17 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

Базель 
В сезоне 1946/47 тренировал швейцарский «Базель». В чемпионате клуб занял 4-е место и выиграл Кубок Швейцарии. 5 августа 1947 года Антон Шалль умер во время тренировки на футбольном поле от редкого заболевания сердца.

В 1985 году одна из улиц венского района Флоридсдорф названа его именем.

Достижения

Командные достижения 
 4-е место на чемпионате мира 1934 года
 Победитель Кубка Центральной Европы 1932 года
 Второе место в кубке Центральной Европы 1930 года
 Финалист Кубка Митропы: 1934
 Чемпион Австрии (7): 1927, 1928, 1932, 1934, 1936, 1937, 1939
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1928, 1932, 1934
 Вице-чемпион Австрии (4): 1929, 1930, 1931, 1935
 Бронзовый призёр чемпионата Австрии (1): 1933
 Обладатель Кубка Швейцарии (как тренер): 1947

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (5): 1927, 1928, 1929, 1931, 1932
 Лучший бомбардир в истории «Адмиры»: 303 гола

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика на National Football Teams
 Статистика за сборную Австрии на RSSSF
 Австрийский футбол

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Базель»
Тренеры, погибшие во время соревнований